Shodhganga oder Shodhganga@INFLIBNET ist ein Repositorium zur Archivierung und Bereitstellung von Dissertationen, die an Hochschulen in Indien angefertigt wurden. Der Name ist ein Kunstwort aus Shodh ( für ‚Forschung‘)  und Ganga ( für den heiligen Fluss Ganges). Der Ganges steht dabei symbolhaft für die Jahrtausende alte spirituelle und intellektuelle Kultur Indiens. Shodhganga wird vom INFLIBNET Centre betrieben. INFLIBNET (ein Akronym für Information and Library Network) ist eine Einrichtung der indischen University Grants Commission und ist in Gandhinagar (Gujarat) lokalisiert. Die Aufgabe von INFLIBNET ist die Modernisierung und Koordinierung der Universitätsbibliotheken in Indien, unter anderem durch die Einrichtung eines nationalen Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerks.
In seiner Funktion entspricht Shodhganga dem früheren Projekt bzw. der Koordinierungsstelle DissOnline (ab 1998) in Deutschland, deren Aufgaben seit 2012 vollständig von der Deutschen Nationalbibliothek übernommen wurden.

Entwicklung 
Am 11. Juli 2009 trat die University Grants Commission Notification (Minimum Standards & Procedure for Award of M.Phil. / Ph.D Degree, Regulation), 2009 in Kraft. Ziel dieser Verordnung war es, Minimalstandards für Dissertationen an indischen Hochschulen in Hinsicht auf Zulassung, Betreuung und Prüfungen festzulegen. Des Weiteren wurden akademische Institutionen, an denen Dissertationen angefertigt werden, dazu verpflichtet, eine elektronische Kopie der Dissertation für INFLIBNET bereitzustellen.

Folgende Hauptargumente wurden bzw. werden allgemein für die Schaffung zentraler Repositorien angeführt:
 eine verstärkte Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Dissertationen – im Jahr 2006 gab es nur an zwei indischen Universitäten die Verpflichtung, Dissertationen in elektronischer Form ins Internet zu stellen,
 besseres Erkennen von Plagiaten,
 verbesserter Austausch von Forschungsergebnissen durch einfacheren Zugang,
 Unterstützung des Open-Access-Konzepts, indem Forschungsergebnisse frei für jedermann zugänglich gemacht werden.

Mit Datum vom 5. Juli 2016 hatten mehr als 280 indische Hochschulen eine entsprechende Absichtserklärung zur Teilnahme unterzeichnet und es waren 95.200 Dissertationen von mehr als 260 Universitäten bei Shodhganga hochgeladen worden. Zum 1. Juni 2017 waren es 318 Hochschulen.

Die Mehrheit der hochgeladenen Dissertationen ist auf Englisch verfasst, jedoch ist die Sprache nicht vorgeschrieben und es gibt zahlreiche Dissertationen in Tamil, Hindi, Malayalam etc. Auf das Repositorium kann über das Internet zugegriffen werden. Es kann nach Titeln, Stichworten, Autoren, Sprache, Universitäten oder Jahren gesucht werden. Eine Analyse der Zugriffszahlen von April bis November 2015 ergab, dass 83,5 % der Zugriffe auf das Repositoriums aus Indien kamen und 16,5 % aus dem Ausland. Unter den letzteren kamen 5,9 % aus den Vereinigten Staaten, 0,7 % aus der Volksrepublik China, 0,56 % aus Japan. Deutschland lag mit 0,48 % an vierter Stelle. Innerhalb Indiens kamen die Zugriffe vor allem aus den Bundesstaaten Gujarat (17,8 %), Tamil Nadu 13,4 %, Maharashtra (12,8 %) Karnataka (10,4 %) und Delhi (9,5 %).

Seit 2015 wird die Anti-Plagiats-Software URKUND den teilnehmenden Hochschulen zentral von INFLIBNET zur Verfügung gestellt.

Weblinks 
 shodhganga.inflibnet.ac.in, Webseite von Shodhganga

Einzelnachweise 

Dissertation
Digitale Bibliothek
Gegründet 2009
Bibliothek in Indien
Organisation (Bibliothekswesen)